Corsin Camichel, né le  à Celerina, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue au poste d'attaquant.

Famille dans le sport 
Il est le frère de Duri Camichel, également joueur de hockey sur glace. Son père est Werner Camichel, membre de l'équipage de Jean Wicki, champion olympique de bob à quatre en 1972 à Sapporo.

Carrière 
Après avoir commencé le hockey sur glace avec son frère Duri au HC Saint-Moritz, Corsin Camichel rejoint le mouvement junior du HC Coire, puis celui du HC Davos. C'est d'ailleurs avec le club davosien qu'il débute en LNA, lors de la saison 2000-2001. Il part ensuite pour le SC Herisau en LNB.

Il traverse, la saison suivante, le Gothard pour jouer au HC Ambri-Piotta. Son expérience à la Valascia dure cinq ans. Il pose alors ses valises au CP Berne, avec qui il joue à peine plus d'une saison. En effet, il retourne en Léventine au cours de la saison 2007-2008.

Pendant la saison suivante, il rejoint son frère au EV Zoug.

Au mois de , un cancer des ganglions lymphatiques lui est diagnostiqué. Après avoir subi sa dernière séance de chimiothérapie en juin, et qu'aucune trace de cancer ait été trouvé il peut recommencer à s'entraîner et entamer sa préparation pour la saison 2011-2012. Il reprend la compétition avec le HC Sierre-Anniviers en octobre. Il ne joue que trois matches en Valais, puisqu'il est rappelé par Zoug le . Déçu de son temps de jeu, il quitte la Bossard Arena en  avec effet immédiat pour jouer à Davos

Statistiques 

|1999-2000 || HC Coire U20 || Élites Jr. A
| 32 || 16 || 16 || 32 || 20 || 7 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
|rowspan="4"|2000-2001 || HC Davos || LNA
| 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|SC Herisau || LNB
| 26 || 11 || 9 || 20 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|HC Coire || LNB
| - || - || - || - || - || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| HC Davos U20 || Élites Jr. A
| 8 || 1 || 4 || 5 || 20 || - || - || - || - ||-
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || HC Ambri-Piotta || LNA
| 42 || 6 || 1 || 7 || 6 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| HC Sierre || LNB
| 2 || 1 || 0 || 1  || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|2002-2003 || HC Ambri-Piotta || LNA
| 44 || 7 || 7 || 14 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2003-2004 || HC Ambri-Piotta || LNA
| 49 || 7 || 12 || 19 || 26 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2004-2005 || HC Ambri-Piotta || LNA
| 44 || 9 || 12 || 21 || 57 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2005-2006 || HC Ambri-Piotta || LNA
| 43 || 8 || 5 || 13 || 54 || 5 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
|2006-2007 || CP Berne || LNA
| 41 || 4 || 11 || 15 || 8 || 12 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|rowspan="3"|2007-2008 || CP Berne ||  LNA
| 33 || 3 || 4 || 7 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|HC Ambri-Piotta || LNA
| 14 || 4 || 7 || 11 || 20 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|Young Sprinters HC || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || HC Ambri-Piotta || LNA
| 20 || 0 || 7 || 7 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
|EV Zoug || LNA
| 27 || 3 || 4 || 7 || 8 || 10 || 3 || 4 || 7 || 12
|-
|2009-2010 || EV Zoug ||  LNA
| 41 || 5 || 11 || 16 || 36 || 11 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|2010-2011 || EV Zoug || LNA
| 46 || 5 || 11 || 16 || 42 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="3"|2011-2012 || EV Zoug ||  LNA 
| 20 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|HC Davos || LNA
| 8 || 1 || 1 || 2 ||2 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|HC Sierre || LNB
| 3 || 0 || 1 || 1 ||0 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || HC Davos || LNA
| 15 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

|506||63||95||158||283||65||10||14||24||38

|38||12||10||22||38||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en février 1981
Naissance dans le canton des Grisons
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du CP Berne
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Sierre
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC Coire
Attaquant de hockey sur glace